Анзо́р Нади́мович Нафаш (2 ноября 1978, Нальчик) — российский футболист, полузащитник. Имеет также иорданское гражданство. Выступал за национальную сборную Иордании.

Карьера 
Воспитанник нальчикского футбола. В 1997 году начал играть за основной состав нальчикского «Спартака». После этого также выступал за кабардино-балкарские клубы «Нарт» и «Кавказкабель». В марте 1999 года перебрался в Иорданию, где подписал контракт со столичным «Аль-Ахли». Вызывался в молодёжную сборную Иордании. В 2002 году получил приглашение в национальную команду, за которую провёл четыре матча в отборочных матчах к Кубку Азии, но в заявку на финальный турнир не попал. В 2008 году, выступая за «Луховицы», забил 13 мячей в 30 матчах и по итогам сезона был признан лучшим полузащитником зоны «Центр» Второго дивизиона. В сезоне 2009 года выступал за курский «Авангард». В январе 2010 года подписал контракт с «Губкиным».

Достижения 
 Победитель зоны «Центр» Второго дивизиона: 2009
 Лучший полузащитник зоны «Центр» Второго дивизиона: 2008

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Губкин»

Персоналии:Нальчик
Футболисты России
Футболисты Иордании
Игроки сборной Иордании по футболу
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Спартак-д» Нальчик
Игроки ФК «Нарт» Нарткала
Игроки ФК «Кавказкабель»
Игроки ФК «Аль-Ахли» Амман
Игроки ФК «Сутьеска»
Игроки ФК «Кавказтрансгаз-2005»
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Луховицы»
Игроки ФК «Авангард» Курск
Игроки ФК «Губкин»